Юзга — топоним в России:

Реки 
 Юзга — река в Мордовии, приток Мокши.
 Юзга — река в Мордовии и Рязанской области, приток Вада.

Населённые пункты 
 Юзга — посёлок в Темниковском районе Республики Мордовия.
 Юзга — деревня в Кадомском районе Рязанской области.